Chloroscypha — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1931 року.

Класифікація 
До роду Chloroscypha відносять 18 видів:

Примітки

Джерела 
 Seaver, F.J. 1931. Photographs and descriptions of cup-fungi: XIV. A new genus. Mycologia. 23(4):247-251 - P.248

Роди грибів